Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Ilie Năstase 1-6, 7-5, 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Ilie Năstase (finale)
 José Luis Clerc (primo turno)
 José Higueras (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Christopher Mottram (secondo turno)
 Balázs Taróczy (Campione)

 Ivan Lendl (semifinali)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Chris Lewis (primo turno)
 Karl Meiler (primo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Željko Franulović (secondo turno)
 Vladimír Zedník (secondo turno)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1978